Интерфейс FastCGI — клиент-серверный протокол взаимодействия веб-сервера и приложения, дальнейшее развитие технологии CGI. По сравнению с CGI является более производительным и безопасным.

FastCGI снимает множество ограничений CGI-программ. Недостаток CGI-программ — в том, что они должны быть перезапущены веб-сервером при каждом запросе, — что приводит к понижению производительности. FastCGI (вместо того, чтобы создавать новые процессы для каждого нового запроса) использует постоянно запущенные процессы для обработки множества запросов; это позволяет экономить время.

В то время как CGI-программы взаимодействуют с сервером через STDIN и STDOUT запущенного CGI-процесса, FastCGI-процессы используют Unix Domain Sockets или TCP/IP для связи с сервером. Это даёт следующее преимущество над обычными CGI-программами: FastCGI-программы могут быть запущены не только на этом же сервере, но и где угодно в сети. Также возможна обработка запросов несколькими FastCGI-процессами, работающими параллельно.

lighttpd включает в себя внутренний распределитель нагрузки FastCGI, который может использоваться для распределения сразу на несколько FastCGI-серверов. В отличие от иных решений, в кластере должен находиться только FastCGI-процесс, а не целый веб-сервер. Это позволяет использовать FastCGI-процессу больше ресурсов, по сравнению, например, с load-balancer+apache+mod_php.

При сравнении php-FastCGI с apache+mod_php необходимо обращать внимание на то, что FastCGI обеспечивает дополнительную безопасность, такую как, например, запуск FastCGI-процесса под учётной записью пользователя, отличного от пользователя веб-сервера, а также может находиться в chroot'е, отличном от chroot'а веб-сервера.

При сравнении perl-FastCGI с apache+mod_perl(1,2), кроме вышеуказанного, заметно, что для разделяемого использования памяти между процессами, реализуемого в mod_perl через startup.pl, необходим FastCGI-менеджер процессов, реализованный на Perl. Это реализуется модулем FCGI::ProcManager и его надстройкой FCGI::Spawn.

Веб-серверы, поддерживающие FastCGI 
 Abyss Web Server
 Apache HTTP-сервер (частично)
 Используются сторонние модули mod_fastcgi или mod_fcgid
 Мультиплексирование запросов через одно соединение невозможно в данной архитектуре веб-сервера Apache
 aXesW3
 Cherokee HTTP Server
 Hiawatha webserver
 Поддержка изолированного FastCGI-сервера
 Lighttpd
 LiteSpeed Web Server
 Microsoft IIS
 MyServer
 nginx
 Поддержка группы серверов
 OpenBSD httpd
 Open Market Web Server
 Roxen webserver
 Sun Java System Web Server (и предшественники)
 WebSTAR
 Yaws
 Zeus
 Kitura

Привязки FastCGI API в языках программирования 
FastCGI может быть использован в любом языке, поддерживающем сокеты. Существующие API:
 Borland Delphi/FreePascal
 C / C++
 C#
 Chicken Scheme
 Common Lisp: CLISP and CMUCL
 D (язык программирования)
 Go
 Erlang
 Guile Scheme
 Goanna Eiffel
 Haskell
 HP BASIC for OpenVMS
 Java
 Lua
 Mono XSP
 Ocaml
 Perl
 PHP
 Python
 Roadsend PHP
 Ruby
 Rust
 SmallEiffel
 Smalltalk: FasTalk и Dolphin Smalltalk
 Tcl

Примечания

См. также 
 CGI
 SCGI
 PCGI
 WSGI
 PHP-FPM

Источники 
 Библиотека FastCGI (архив сайта fastcgi.com)
 Спецификация FastCGI
 Настройка FastCGI модуля для сервера nginx
 suPHP популярный модуль CGI для PHP

Веб-программирование